Yang Zhaoxuan (; ur. 11 lutego 1995 w Pekinie) – chińska tenisistka, medalistka igrzysk azjatyckich.

Kariera tenisowa 
W karierze wygrała trzy singlowe i dwanaście deblowych turniejów rangi ITF. 14 września 2015 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 151. pozycję, natomiast 8 sierpnia 2022 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 14. miejsce.

W zawodach cyklu WTA Tour Chinka wygrała sześć turniejów w grze podwójnej z czternastu rozegranych finałów. Triumfowała też w jednym turnieju deblowym w cyklu WTA 125K series z dwóch osiągniętych finałów.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 14 (6–8)

Finały turniejów WTA 125K series

Gra podwójna 2 (1–1)

Występy w Turnieju Mistrzyń

W grze podwójnej

Występy w Turnieju WTA Elite Trophy

W grze podwójnej

Historia występów w turniejach WTA

W grze pojedynczej

W grze podwójnej

Wygrane turnieje ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Uwagi

Bibliografia 

Chińskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Pekinie
Urodzeni w 1995
Medaliści Igrzysk Azjatyckich 2018
Tenisiści ziemni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020